Ташлыкуль — название населённых пунктов в России:

 Ташлыкуль — деревня в Аскинском районе Башкортостана.
 Ташлыкуль — деревня в Аургазинском районе Башкортостана.
 Ташлыкуль — село в Буздякском районе Башкортостана.
 Ташлыкуль — деревня в Мелеузовском районе Башкортостана.

См. также 
 Ташлыкуль-Елгасы